Bosznia-Hercegovina
Jablan falu Donji Vakuf községben, a Közép-Boszniai kantonban
Jablan falu Laktaši községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

Horvátország
Jablan falu Vrbovsko községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében

Szlovénia
Jablan falu Mirna Peč községben, Délkelet-Szlovénia régióban